Zagórze ist der Name oder ein Teil der Namen von hunderten Ortschaften in Polen, u. a.:

 in der Woiwodschaft Lebus:
 Zagórze (Czerwieńsk) (deutsch: Jonasberg)
 Zagórze (Drezdenko) (deutsch: Langs Teerofen)
 Zagórze (Lubrza) (deutsch: Klein Heinersdorf)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Zagórze (Białogard) (deutsch: Sager, Kreis Belgard)
 Zagórze (Wolin) (deutsch: Sager, Kreis Cammin)

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Zagórze (Mucharz)
 Zagórze (Niepołomice)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Zagórze (Sosnowiec)

Siehe auch: Zagórze Lubiewskie, Zagórze Śląskie (deutsch: Kynau), Zagórcze